Agonimia — рід грибів родини веррукарієві (Verrucariaceae). Назва вперше опублікована 1909 року.

Види 
База даних Species Fungorum станом на 11.10.2019 налічує 22 види роду Agonimia:

Примітки

Джерела 
 Zahlbruckner, A. 1909. Vorarbeiten zu einer Flechtenflora Dalmatiens. Österreichische Botanische Zeitschrift. 59(9):349-354 — P.350

Роди грибів
Веррукарієві